A Segunda División 1949-50-es szezonja volt a bajnokság tizenkilencedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Első rájátszás

Második rájátszás 

 
 
|}

Osztályozó 

 
 
 
 
|}

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2